Oud Postgebouw (Gent) - monument
Oud Postgebouw (Lokeren) - monument
 Postgebouw van Oostende - monument
 Oud Postgebouw Antwerpen - monument
 Oud Postgebouw van Leuven - monument

Postkantoor